Rubik může znamenat:

příjmení osoby
 Anja Rubik (* 1983) – polská modelka
 Ernő Rubik (* 1944) – maďarský vynálezce, sochař a architekt
 Ivo Rubík (1959–2013) – český regionální politik
 Piotr Rubik (* 1968) – polský hudební skladatel

název místa
 Rubik (město) – malé město v severní Albánii

některý z hlavolamů Ernö Rubika
 Rubik 360
 Rubikova kostka
 Rubikův had
 Rubikova pomsta